Andrea Rodeghiero (1982) – ex hockeista su ghiaccio italiano
 Cristiano Rodeghiero (1915-...) – fondista italiano
 Flavio Rodeghiero (1960) – politico italiano
 Giovanni Rodeghiero (1863-1915) – militare italiano
 Rizzieri "Rode" Rodeghiero (1919-1996) – fondista e combinatista nordico italiano
 Roberta Rodeghiero (1990) – pattinatrice artistica su ghiaccio italiana
 Vanni Rodeghiero (1942) – giavellottista italiano